Serpula mallurensis är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Tapaswi 1972. Serpula mallurensis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
mallurensis